Сезон 1986/87 стал для «Манчестер Юнайтед» 85-м сезоном в Футбольной лиге и 12-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

«Юнайтед» неудачно начал сезон, проиграв 3 стартовых матча в чемпионате. К началу ноября команда была на 21-м месте в турнирной таблице и выбыла из розыгрыша Кубка Футбольной лиги. Рон Аткинсон был уволен 6 ноября. Через несколько часов после его увольнения клуб объявил о том, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» был назначен Алекс Фергюсон. Под руководством шотландца команда завершила сезон на 11-м месте, по ходу сезона одержав ряд знаковых побед. Так, «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в обеих матчах чемпионата, разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1 в первый день 1987 года, одержал победу над «Арсеналом» в домашнем матче и обыграл «Манчестер Сити» в манчестерском дерби (по итогам сезона «Сити» вылетел из Первого дивизиона).

Предсезонные и товарищеские матчи

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1986/87 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1986-1987
Манчестер Юнайтед